У фіналі Андрій Черкасов здолав Тіма Майотта з рахунком 6–2, 6–1 і таким чином став переможцем першого Кубка Кремля

Сіяні гравці 

  Андрес Гомес (1-ше коло)
  Еміліо Санчес (чвертьфінал)
  Магнус Густафссон (1-ше коло)
  Річі Ренеберг (2-ге коло)
  Олександр Волков (чвертьфінал) 
  Марк Россе (2-ге коло)
  Девід Вітон (2-ге коло)
  'Черкасов Андрій Геннадійович (переможець)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draw

1990
Кубок Кремля